Нерсесян Анаїт Сергіївна (* 1954) — вірменська радянська піаністка.
 Нерсесян Бабкен Погосович (1917—1986) — вірменський, радянський актор театру і кіно, майстер художнього слова, драматург. Народний артист СРСР.
 Нерсесян Вреж Нерсесович (* 1948) — британський вірменознавець, мистецтвознавець і бібліограф.
 Нерсесян Грачья Нерсесович (1895—1961) — радянський, вірменський актор театру і кіно. Народний артист СРСР.
 Гарегін II (в миру Ктрич Григорович Нерсісян; * 1951) — 132-й Верховний Патріарх і Католікос всіх вірмен, першоієрарх Вірменської Апостольської Церкви з 27 жовтня 1999 року.
 Нерсесян Левон Грачикович (1931—1999) — вірменський радянський літературознавець, письменник, педагог вищої школи та артист.
 Нерсесян Леонід Нерсесович (1925—2012) — радянський партійний та державний діяч, депутат Верховної Ради СРСР.
 Нерсесян Роберт Альбертович (* 1958) — радянський борець, чемпіон Європи.
 Сірарпі Тер-Нерсесян (1896—1989) — англійська, американська та французька історик і мистецтвознавець. Фахівець у галузі вірменського та візантійського мистецтва.

вірменські прізвища